Caravaggio (1571–1610) - un  pictor italian considerat precursor al stilului baroc.

Caravaggio se mai poate referi lq:
 Caravaggio, Lombardia, Italia, o comună din  provincia Bergamo
 Polidoro da Caravaggio ( – 1543), pictor cel mai bine cunoscut pentru picturile sale de pe fațadele caselor romane (fără legătură cu cel de mai sus) 
 Caravaggio (film din 1941), un film italian regizat de Goffredo Alessandrini
 Caravaggio (film din 1986), un film britanic despre pictor în regia lui Derek Jarman
 Caravaggio (film din 2007), un film de televiziune italian din 2007 
 Caravaggio (restaurant), un restaurant italian din New York City
 "Caravaggio", un cântec al cântăreței Claudia Faniello pentru Malta Song for Europe 2008
 David Caravaggio, a character from the novels In the Skin of a Lion and The English Patient
 Caravaggio, un personaj din serialul science fiction canadian de televiziune Starhunter și Starhunter 2300
 Caravaggio, un balet al coregrafului italian Mauro Bigonzetti, cu muzică de Bruno Moretti